Die Liste der reichsten Litauer listet die Vermögen der reichsten  Einzelpersonen litauischer Staatsangehörigkeit auf. Eine Liste  veröffentlichte das litauische Portal TV3.lt und Magazin TOP500 (2017).

Liste

Siehe auch 
 Liste der reichsten Litauerinnen

Einzelnachweise 

Litauer
Litauer
Wirtschaft (Litauen)